Memory – powieść fantastyczno-naukowa Lois McMaster Bujold
 Memory – piosenka z musicalu Koty
 Memory – amerykański film Bennetta Joshua Davlina z 2006 roku
 Memory – minialbum grupy Mamamoo
 Memory – singiel niemieckiego zespołu Fragma

Zobacz też 
 Memories